«Revolution 9» () — песня британской рок-группы The Beatles из их Белого альбома 1968 года.

История создания 
Композиция была не первым опытом The Beatles в экспериментальной музыке. Например, ещё в январе 1967 года Пол Маккартни записал так и не выпущенную песню «Carnival of Light» () во время работы над Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band. Маккартни говорил, что на неё его вдохновило творчество Джона Кейджа и Карлхайнца Штокхаузена. Последний нравился также и Леннону и потому был включён в число изображённых на обложке альбома. По мнению критика Иэна Макдональда, на «Revolution 9» группу вдохновила композиция Штокхаузена «Hymnen».

Кроме того, на написание Ленноном «Revolution 9» повлияла его связь с Йоко Оно, с которой он незадолго до того записал отдельный альбом авангардистской музыки Unfinished Music No.1: Two Virgins. По его собственным словам, ему «настолько понравилось творчество Йоко — не просто визг и вой, а её собственный способ разговора, восприятия, дыхания, наконец — что захотелось ей подражать». Оно приходила смотреть запись «Белого альбома», в том числе и «Revolution 9», давала Леннону советы и иногда сама участвовала в записи.

Когда велась работа над «Revolution 9», в студии, по словам Марка Льюисона, «царил подлинный хаос… Все играли невпопад, Джон постоянно орал „alright!“ или просто вопил… Йоко болтала и вставляла фразы совершенно не к месту, например, „разденься догола“. И всё это под какофонию разнообразных немузыкальных скрипов, хрипов и прочих звуков».

Вскоре часть композиции отделилась и стала песней «Revolution». Леннон же продолжил работу над «Revolution 9» и закончил её в 20-х числах июня совместно с Харрисоном. Композицию пришлось сократить на 53 секунды, она отличалась от всего «Белого альбома» тем, что не была монофонической.

Маккартни был в отъезде во время окончания записи «Revolution 9», когда же он вернулся, ему очень не понравился результат, и он старался отговорить Леннона от включения композиции в альбом.

Композиция и содержание 
Песня начинается с медленной игры на фортепьяно в гамме си минор; параллельно голос звукорежиссёра повторяет «number nine» (). Леннон позже вспоминал: «Мне понравилось, как он говорил „номер девять, номер девять“. Получалось очень забавно».

В композиции использованы отрывки из классических музыкальных произведений: например, из мотета «O Clap Your Hands» Ральфа Воан-Уильямса, Седьмой симфонии Яна Сибелиуса, «Симфонических этюдов» Роберта Шумана и нескольких произведений Людвига ван Бетховена. Звуковые эффекты были заимствованы из более чем 45 различных источников.

Место в альбоме 
Перед песней группа поместила никак не озаглавленную композицию, условно названную критиками «Can you take me back?», сочинённую Маккартни во время записи «I Will». Кроме того, вместе с «Revolution 9» в альбом попала запись разговора Джорджа Мартина с Алистером Тейлором.

Отзывы 
По словам Льюисона, «большинство слушателей сразу браковали песню, а самые преданные поклонники пытались её понять». Роберт Кристгау назвал песню «антишедевром» и, кроме того, написал, что «в течение восьми минут в альбоме, именуемом „The Beatles“, The Beatles отсутствуют напрочь». Схожего мнения придерживался и Джонатан Гоулд.

В то же время Ян Уэннер утверждал, что композиция прекрасно сложена и написана, в отличие от «Revolution», под влиянием политических причин. Рецензент The Rolling Stone Album Guide заявил, что песня «забавнее даже, чем „Honey Pie“ и „Yer Blues“». По мнению рецензента Pitchfork Media Марка Ричардсона, «Революция 9» — «великолепное и страшное произведение авангардной музыки». Иэн Макдональд считал эту песню одним из лучших произведений, когда-либо записанных The Beatles.

Значение 
По словам Леннона, «Революция 9» — «бессознательно написанная картина революции, которая, может быть, произойдёт», но получилось из неё «изображение антиреволюции». Макдональд считал, что революция, которая имелась в виду, происходила на самом деле у Леннона в голове. Другие критики утверждали, что песня — «переложенный на музыку ночной кошмар» или «автобиографическая музыка Леннона».

Чарльз Мэнсон понимал «Революцию 9» как предсказание апокалиптических расистских войн.

Участники записи 
 Джон Леннон — голос, звуковые эффекты, меллотрон, фортепиано
 Джордж Харрисон — голос, гитара, звуковые эффекты
 Йоко Оно — голос, звуковые эффекты
 а также
 Ринго Старр
 Джордж Мартин

Кавер-версии 
 Версия группы Phish (1994).
 Версия Alarm Will Sound (2010).

Примечания

Ссылки 

 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Песни The Beatles
Песни 1968 года
Песни на английском языке
Песни, спродюсированные Джорджем Мартином
Композиции экспериментального рока
Песни Йоко Оно